MMPP est un sigle qui a été utilisé pour la première fois, en Belgique, par le FOREM, en 2010, pour désigner une partie de la catégorie de chômeurs la plus éloignée du marché de l'emploi.  Il est formé des initiales de 'Médical', 'Mental', 'Psychique' et 'Psychiatrique'.  Les fonctionnaires de cet organisme de formation y classaient les personnes estimées inaptes à occuper un emploi. L'utilisation du sigle "MMPP" et la catégorisation des demandeurs d'emploi sur cette base a été dénoncée par un certain nombre de professionnels et d'usagers en santé mentale . Cette catégorisation reste utilisée officiellement par le Service Public Fédéral de l'Emploi.

Notes et références

Discrimination en Belgique